Qareh Bolāgh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qarah Bolāgh-e Khān, ort, Kurdistan, 
 Qareh Bolāgh Sheykh Morād, ort, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar